Universiteit Leiden
 Liberale Unie
 Liberale Unie (Frankrijk)
 Liberale Unie (Mexico)
 Liberale Unie (Nederland)
 Universiteit van Lotharingen in Frankrijk

Ul kan ook verwijzen naar: 
 Ul, een plaats in Portugal
 Een tussenvoegsel in diverse namen van Arabische afkomst
 Underwriters Laboratories, een Amerikaanse onderneming voor certificatie van productveiligheid